Termin PARP ima više značenja.
 NAD+ ADP-riboziltransferaza, enzim
 PARP inhibitor